Список пилотируемых и беспилотных полётов космических кораблей серии  «Союз» (7К)

Союз (1967—1981)

Союз Т (1979—1986)

Союз ТМ (1987—2002)

Союз ТМА (2002—2012)

Союз ТМА-М (2010—2016)

Союз МС (с 2016 года)

См. также 
 Список аппаратов серии «Прогресс»
 РКК «Энергия»

Примечания

Ссылки 
 Полный перечень всех полетов КК «Союз» всех модификаций (по 2001 год)
 постоянно обновляющийся список планируемых стартов российских КК

Списки космических аппаратов